Первенство (чемпионат) мира по лёгкой атлетике среди ветеранов (мастеров) () — соревнование по лёгкой атлетике среди людей старше 35 лет, проводящееся Всемирным Союзом Мастеров легкой атлетики ().

Чемпионат мира по лёгкой атлетике вне помещений 
Проводятся с 1975 года регулярно раз в два года. В июле 2011 года решили с 2016 года проводить соревнование по чётным годам.

Чемпионат мира по лёгкой атлетике в помещении 
Проводятся с 2004 года регулярно раз в два года. В июле 2011 года решили, что с 2017 года проводить соревнование по нечётным годам.

Чемпионат мира по шоссейным дисциплинам

Примечания 

 История лёгкой атлетики среди ветеранов

Чемпионаты мира по лёгкой атлетике
Лёгкая атлетика